Lenaerts ist der Familienname folgender Personen:

 Anneleen Lenaerts (* 1987), belgische Harfenistin
 Koen Lenaerts (* 1954), belgischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer, Richter am EuGH